Helminthoglypta mailliardi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1927. Helminthoglypta mailliardi ingår i släktet Helminthoglypta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
mailliardi